Bergler ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Bergler (1930–2015), deutscher Schauspieler
 Edmund Bergler (1899–1962), österreichisch-US-amerikanischer Psychoanalytiker
 Eduard Johann Josef Ritter von Bergler (1817–1906), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Georg Bergler (1900–1972), deutscher Ökonom
 Hans Bergler (1859–1912), österreichischer Schriftsteller

 Reinhold Bergler (1929–2017), deutscher Sozialpsychologe
 Stephan Bergler (um 1680–nach 1738), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Berglar